Mladen Petrić, né le  à Dubrave (Yougoslavie, aujourd'hui Bosnie-Herzégovine), était un footballeur international croate qui évoluait au poste d'attaquant.

Il est également de nationalité suisse.

Biographie 

Le , lors d'un match de Coupe UEFA entre le FC Bâle et l'AS Nancy-Lorraine, le gardien du club suisse Franco Costanzo se fait expulser à la  et provoque un pénalty pour les Nancéiens. Petrić prend alors place dans le but et stoppe le pénalty frappé par Michaël Chrétien, permettant à son club de conserver le point du nul devant son public (2-2).

En 2007, l'attaquant croate rejoint la Bundesliga et le Borussia Dortmund. Il ne reste qu'une saison dans le club de Dortmund avec lequel il marque 18 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. En août 2008, il est transféré au Hambourg SV. 

Le , Petrić signe un contrat d'un an en faveur du Fulham FC, le transfert prenant effet le  juillet suivant. Le  suivant, il inscrit ses deux premiers buts en match officiel lors du match comptant pour la première journée de Premier League face à Norwich City (victoire 5-0). Il quitte à l'amiable le club le .

Statistiques

Palmarès

En club 
  Grasshopper Zürich
 Champion de Suisse en 2001 et 2003.

  FC Bâle
 Champion de Suisse en 2005
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2007.

  Borussia Dortmund
 Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en 2008
 Finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2008.

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat de Suisse en 2007 (19 buts). 
 Meilleur joueur du championnat de Suisse en 2007.

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en janvier 1981
Naissance en RS de Bosnie-Herzégovine
Footballeur international croate
Footballeur suisse
Joueur du FC Baden
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Bâle
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du Hambourg SV
Joueur du Fulham FC
Joueur du West Ham United FC
Joueur du Panathinaïkos
Naissance à Brčko